, ранее известная как Fukushima Gainax, — японская анимационная студия, созданная 25 марта 2015 года.

История 
В 2015 году компания Gainax создала новую компанию для управления студией и музеем на Михару, Фукусима, для проведения работ за рубежом и управления музеем. Префектура была выбрана, чтобы помочь туризму в регионе из-за ядерной аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году. В декабре 2015 года Fukushima Gainax и Gainax стали независимыми компаниями, не связанными между собой, кроме названия Gainax, и компания вошла в их состав. В сентябре 2016 года компания открыла новый филиал в Токио. В августе 2018 года компания переместила штаб-квартиру в свою дочернюю компанию в Токио, сделав её основной компанией, в то же время передав управление музею в Фукусиме своей новой компании под названием Fukushima Gaina. 20 августа было объявлено, что компания Kinoshita Group приобрела компанию и что компания сменила название на Gaina, так как её новая материнская компания планирует использовать Gaina в целях производства аниме для расширения своего бизнеса.

Работы

Сериалы 
 Piano no Mori (2018–2019)
 Flying Babies (2019)
 Hanabi-chan Is Often Late (2022)
 The Yakuza's Guide to Babysitting (2022)

ONA 
 Bridge for Future (2015)
 Masamune Datenicle (2016–present)
 Omoi no Kakera (2016)
 Miharu no Amigo (2016)
 Kumo no Kanata (2017)
 Jinriki Senkan!? Shiokaze Sawakaze (2017)
 Tabechattate Ii no ni na! (2018)

Полнометражныные фильмы 
 Uru in Blue (TBA)
 Akubi o Suru ni wa Wake ga Aru (TBA)
 Gunbuster 3 (TBA)

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт

Аниме-студии
Компании Токио